Austria:
 Mils – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land
 Mils bei Imst – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Imst

Zobacz też:
 Mills